Griffith este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Andy Griffith (1926-2012), actor și producător de filme american
 Charles B. Griffith (1930-2007), actor american, scenarist și regizor de filme
 D. W. Griffith (1875-1948), regizor american
 Hugh Griffith (1912-1980), actor galez
 Melanie Griffith (n. 1957), actriță americană
 Nicola Griffith (n. 1960), scriitor britanic